Racconti dell'incubo – raccolta di racconti di Edgar Allan Poe
 Racconti dell'incubo – raccolta di racconti di Howard Phillips Lovecraft
 Racconti dell'incubo – raccolta di racconti di Guy de Maupassant
 Racconti dell'incubo – programma radiofonico italiano cdel 1953 condotto da Ubaldo Lay